Jardim Marina pode ser:
 Jardim Marina, bairro paulistano localizado no distrito de Artur Alvim;
 Jardim Marina, bairro paulistano localizado no distrito de Limão.

Desambiguação